Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Wilhelminaziekenhuis (Assen), voormalig ziekenhuis
Wilhelminaziekenhuis (Doetinchem)
Wilhelminaziekenhuis (Nijmegen)
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.